2033 км — остановочный пункт Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск. Расположен в 4 километрах от станции Мисяш по направлению к Челябинску. В километре к северу расположено село Барановка Чебаркульского района Челябинской области.

Остановочные пункты Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги